Salas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonio W. Salas
 Roberto M. Salas